Peter Dubovský ist der Name folgender Personen:

* Peter Dubovský (Bischof) (1921–2008), slowakischer römisch-katholischer Bischof
 Peter Dubovský (Theologe) (* 1965), slowakischer Jesuit und Theologe
 Peter Dubovský (Fußballspieler) (1972–2000), slowakischer Fußballspieler